Mostra estratificada, en estadística 
 Estratificació geològica, procés de formació de capes especialment en geologia i ciències afins
 Estratificació atmosfèrica, divisió de l'atmosfera terrestre en estrats
 Estratificació de l'aigua, procés de formació de capes en un cos d'aigua en funció de la fondària diferenciables per característiques fisicoquímiques
 Estratificació social, divisió socioeconòmica de la societat
 Estratificació (botànica), pretractament de les llavors posant-les en capes per simular les condicions de l'hivern
 Estratificació epitelial, diversos tips d'epitelis caracteritzats per múltiples capes
 Estratificació (medicina), agrupació dels pacients segons trets biològics compartits i resultat dels diagnòstics
 Estratificació de la població, estratificació de la població genètica basada en les freqüències dels al·lels